Миллард () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Миллард, Фрэнк (1914—1958) — американский борец вольного стиля.
 Миллард, Хелен (1905—1974) — американская актриса.

Топоним 
 Миллард — округ в штате Юта, США.

См. также 
 Миллар